

Август 
 1 августа — Юстин I, византийский император (518—527).

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Дуб Гилках, король Мунстера (ок. 525—527).
 Зу Нувас, йеменский царь (515—525), последний правитель независимого Химьяритского царства.
 Илланн мак Дунлайнге, король Лейнстера (495—527).
 Ли Даоюань, китайский географ времен империи Северная Вэй.

0527
Умершие в 527 году